Rampersdorf bezeichnet

 Rampersdorf (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Rampersdorf (Gemeinde Pöchlarn), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Rampersdorf (Gemeinde Haag), Ortschaft der Gemeinde Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Rampersdorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 die Gemeinde Ladná in Tschechien